Frank Butler (1890-1967), scénariste et acteur anglo-américain ;
 Frank Butler (1928-1984), batteur américain.